Crocias albonotatus é uma espécie de ave da família Timaliidae.

É endémica da Indonésia.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 

Crocias
Aves da Indonésia
Aves descritas em 1832